Hagens oder von Hagens ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Hagens (1802–1867), bayerischer Generalleutnant
 Alfred Hagens (1856–1934), Senatspräsident beim Reichsgericht und Vorsitzender des Staatsgerichtshofs zum Schutz der Republik
 Carl Hagens (Karl von Hagens; 1838–1924), deutscher Jurist, Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main
 Eduard von Hagens (1815–nach 1849), deutscher Historienmaler der Düsseldorfer Schule
 Franz Hagens (1835–1894), deutscher Jurist, Angehöriger des Preußischen Abgeordnetenhauses
 Gunther von Hagens (* 1945), deutscher Anatom
 Josef von Hagens (1826–1899), deutscher Jurist, Richter und Entomologe

 Walter von Hagens (1873–1958), deutscher Richter